Melodifestivalen 2013 — 53-й ежегодный шведский песенный конкурс, на котором Швеция выбрала своего представителя на Евровидение 2013 в Мальмё. Победителем стал Робин Шернберг с песней «You».

Формат

Шоу

Полуфиналы

1-й полуфинал

2-й полуфинал

3-й полуфинал

4-й полуфинал

Второй шанс

Дуэли

Финал

Результаты

Рейтинги

Примечания